Слово Бо́гдо ( — «святой», «священный», «божественный»). Современная транскрипция для монгольских названий на территории Монгольской республики Богд. Слово Богдо является частью следующих названий:

Титулы 
 Богдохан — термин монгольского происхождения, которым в русских грамотах XVI—XVII вв. называли императоров Китая династии Мин.
 Богдо-гэгэн — титул главы буддистов Монголии.

Оронимы 
 Большое Богдо — гора в Астраханской области на южном берегу озера Баскунчак;
 Богд-Хан-Уул — гора к югу от Улан-Батора;
 Их-Богдын-Нуру — горный хребет в Гобийском Алтае; 
 Барун-Богдо-Ула — высочайшая вершина Гобийского Алтая;
 Таван-Богдо-Ула — горный массив на юго-востоке Алтая;
 Богдо-Ула — горный хребет в Восточном Тянь-Шане на территории Китая;
 Пик Богдо — высшая точка хребта Богдо-Ула, рядом с городом Урумчи.

Ойконимы 
 Богдо — железнодорожная станция Астраханского отделения Приволжской железной дороги.
 Богдо — посёлок в Ахтубинском районе Астраханской области.